Хилсборо (; иногда Хиллсборо) — англоязычный топоним.
 Великобритания
  — район на северо-западе города Шеффилд.
 «Хилсборо» — стадион в Шеффилде.
  — деревня в графстве Даун (Северная Ирландия).
  — замок в одноимённой деревне.

 США
  — город в штате Западная Виргиния.
  — город в штате Иллинойс.
  — город в штате Северная Каролина.
 Хилсборо — город в штате Орегон.
 Хилсборо — город в штате Техас.
 

 прочее
 Хилсборо — река в провинции Остров Принца Эдуарда (Канада).
  — город в Гренаде.
 Хилсборо — пригород Крайстчерча в Новой Зеландии.

См. также 
 Hillsborough
 Hillsboro
 Хилсборо-Бич — небольшой город во Флориде.
 Хилсборо-Ранчес — статистически обособленная местность во Флориде.
 Хилсборо-Пайнс — статистически обособленная местность во Флориде.